Custard's Last Stand – cortometraggio del 1921 diretto da William H. Watson
Custard's Last Stand – cortometraggio del 1927 diretto da Albert Herman (come Al Herman)